Кадир Хас:
  (1921—2007) — турецкий бизнесмен.
 «Кадир Хас» — стадион в Кайсери, Турция.
 «Кадир Хас» — крытая арена в Кайсери, Турция.